Yagra är ett släkte av fjärilar. Yagra ingår i familjen Castniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Yagra